Никола́й Ива́нович Федоре́нко (; 31 июля 1955, город Орджоникидзе, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — советский украинский футболист и тренер, игравший на позиции нападающего. Мастер спорта СССР (1976).

Карьера 
За сборную СССР в 1980 году провёл два матча, забил 1 гол.

В матче последнего тура высшей лиги сезона 2006/2007 «Шахтер» сыграл против «Металлурга» (Запорожье) экспериментальным составом с рядом дебютантов, а главным тренером команды в протоколе был указан тогдашний наставник дубля донецкого клуба Николай Федоренко.

Достижения 
 Чемпион СССР: 1983.
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1979, 1978, 1984.
 Обладатель Кубка СССР: 1980

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Электрометаллург-НЗФ»
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Торпедо» Запорожье
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Авангард» Жёлтые Воды
Тренеры ФК «Кристалл» Херсон
Тренеры ФК «Днепр-2»
Тренеры ФК «Шахтёр-2»
Тренеры ФК «Звезда» Кропивницкий
Тренеры ФК «Днепр» Днепр
Тренеры ФК «Титан» Армянск